Les mots saxatilis et saxatile sont originellement des déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin ou féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « qui se tient parmi les pierres ».

Le mot saxatile est aussi un adjectif français (masculin ou féminin), de même sens.

En biologie :
 en taxonomie, les mots saxatilis et saxatile sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : saxatilis, saxatile ;
 quelques espèces ont un nom vernaculaire comportant l'adjectif « saxatile », comme le Carex saxatile (Carex saxatilis).

Notes et références 

Épithète spécifique